Фінал Кубка Футбольної ліги 2000 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 1999—2000, 40-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 27 лютого 2000 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Лестер Сіті» та «Транмер Роверз».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2000
2000 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Лютий 2000
2000 в англійському спорті